Биль 2007 — 40-й международный шахматный турнир, проходивший в Биле с 21 июля по 2 августа 2007 года.
 
 Категория: 18-я (средний рейтинг 2678)
 Главный арбитр:
 Контроль:
Если два или более игроков делят первое место, то между ними проводится тай-брейк, две партии по 15 минут, если понадобится блиц.

 Сыграно партий: 45 - 21 победа (13 белым цветом), 24 ничьих.

Участники

Движение по турам

Тай-брейк

Таблица

Ссылки 
 Biel 2007 (нем.)
 Биль 2007 на сайте ChessPro.ru

Биль (шахматный турнир)
Июль 2007 года
Август 2007 года
2007 год в шахматах